Földrajz
 Baz, albániai alközség Dibra megyében
 Baz, albániai falu Dibra megyében
Rövidítések
 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 BAZ, Pozsonyi Autógyár (1971–1991)
hasonló
 a foo, bar és baz példaprogramokban használt helyettesítő nevek egyike